Barden steht für:
 Barden (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Barden (Volksstamm), germanischer Volksstamm

Barden steht für folgende Organisationen:
 Prager Universitätssängerschaft Barden zu München, musische Studentenverbindung in München
 Universitätssängerschaft Barden zu Würzburg, musische Studentenverbindung in Würzburg (hervorgegangen aus der Prager Universitätssängerschaft Barden)
 Sängerschaft Bardia Bonn, musische Studentenverbindung in Bonn
 Universitätssängerschaft Barden zu Wien, musische Studentenverbindung in Wien

Barden ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Barden (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Graham Arthur Barden (1896–1967), US-amerikanischer Politiker
 Jessica Barden (* 1992), britische Schauspielerin
 John Barden (* 1951), irischer Folksänger
 Kevin William Barden (1908–2004), irischer Dominikaner, Erzbischof von Isfahan
Leonard Barden (1929), britischer Schachspieler
 Mark Barden (* 1980), deutsch-amerikanischer Komponist und Musiker

Siehe auch:
 Bard
 Barde (Begriffsklärung)
 Bardeen
 Barte
 Barthe (Begriffsklärung)
 Barten
 Bardon
 Bardens